La mise en page est une technique de publication.

 Mise en page est une revue fondée en 1972 par Alain Jouffroy, Bernard Noël et Serge Sautreau.